Miloš Stojković, serbski siatkarz
 Vladimir Stojković, serbski piłkarz
 Dragan Stojković, serbski piłkarz